Chilchotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rafael J. García, kommunhuvudort, Puebla, Chilchotla, 
 Chilchotla (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar